Nocun oder Nocuń ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmara Nocuń (* 1996), polnische Handballspielerin 
 Katharina Nocun (* 1986), deutsch-polnische Publizistin, Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin